Paradrina amseli är en fjärilsart som beskrevs av Charles Boursin 1936. Paradrina amseli ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
amseli